Głębowice (gromada w powiecie wadowickim)
 Głębowice (gromada w powiecie wołowskim)